La referencia al río Markha puede referirse a:

 río Marja , un río ruso de la cuenca del río Lena;
 río Markha, un afluente del curso alto del río Indo.